Fanfan la Tulipe (1952)
Fanfan la Tulipe (2003)